Abbazia di Saint-Wandrille de Fontenelle – abbazia benedettina, fondata nel 667 da san Vandregisilo (Wandregesilus) presso Caudebec-en-Caux, nei dintorni di Rouen in Normandia
 Abbazia di Fontenelle – abbazia cistercense, fondata nel 1212 nel territorio del comune francese di Maing (Nord-Passo di Calais)